Das USTA/ST. Dominic USTA Pro Circuit Women’s 2013 war ein Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Jackson. Es war Teil des ITF Women’s Circuit 2013 und fand vom 31. März bis 7. April 2013 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan auf der ITF Homepage

ITF Women’s Circuit 2013
Tennisturnier in Jackson (Mississippi)